Formula Atlantic sezona 2002 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo leta 2002.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R22=odstopil, toda uvrščen NS=ni štartal NQ=ne se kvalificiral NT=brez časa na kvalifikacijah (15)=mesto na treningu,toda štartno mesto ni bilo prosto

2002 v športu
2002